Le tournoi de tennis de Hambourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1998, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Jana Novotná, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbara Schett et Patty Schnyder.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 1998 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1998
Hambourg
Tennis en Allemagne en 1998
Tennis en avril 1998
Tennis en mai 1998